

Toponymie 

 Belfast, une ville d'Irlande du Nord ;
 Belfast, une ville d'Afrique du Sud ;
 Belfast, une ville des États-Unis dans le Maine ;
 Belfast, une villedu comté d'Allegany, dans l'État de New York, aux États-Unis ;
 Belfast, census-designated place américaine située dans l’État de New York ;
 Belfast, un village canadien situé dans le sud-est du comté de Queens ;
 Belfast, une banlieue de la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande ;
 la cité de Belfast, un district nord-irlandais.

Œuvres

Cinéma 
Belfast, film britannique de Kenneth Brannagh, sorti en 2021.

Musique 
 Belfast : chanson du groupe Boney M. (1977)
 Belfast :  album du groupe de folk metal espagnol Mägo de Oz (2004)
 Belfast : chanson du groupe français Indochine (2014)
 FM Belfast : groupe de musique électronique originaire de Reykjavik en Islande

Autres 
 HMS Belfast : croiseur léger de classe Town de la Royal Navy
 Short Belfast : avion de transport lourd